usytuowanie, pozycja zajmowana przez jakiś obiekt, położenie jakiegoś obiektu (obszaru) - położenie geograficzne
 przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić
 część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa; też: pomieszczenie służące określonym celom
 wycinek przestrzeni przeznaczony dla jednej osoby
 punkt w przestrzeni
 określony fragment ciała
 pozycja, ranga lub rola kogoś lub czegoś
 fragment tekstu, wypowiedzi lub ciągu zdarzeń
 stanowisko, posada

Miejscowości w Polsce 
Wg TERYT jest ich 2:
 Miejsce – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice 
 Miejsce – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów

Zobacz też 

 Miejsce Odrzańskie
 Miejsce Piastowe

Przypisy